Linia kolejowa nr 318 – Linia kolejowa Bielawa Zachodnia Dworzec Mały – Radków (Polska)
 Linia kolejowa nr 318 – Linia kolejowa Krzelów – Leszno Dworzec Mały (Polska)
 Linia kolejowa nr 318 – Linia kolejowa Kravaře ve Slezsku – Chuchelná (Czechy)